Bollier ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bollier (* 1958), amerikanische Politikerin 
 Rudolf Bollier (1815–1855), Schweizer Politiker und Richter